El Grand Prix de Stuttgart 2021, oficialment conegut com a Porsche Tennis Grand Prix 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als WTA 500 de la WTA. La 43a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 25 d'abril de 2021 al Porsche Arena de Stuttgart, Alemanya.

La tennista australiana Ashleigh Barty va aconseguir el doblet en imposar-se en ambdues finals, individual i de dobles femenins. Aquest fou el tercer títol individual de la temporada.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2021
WTA Tour 2021